Об'єкти NGC
Об'єкти Колдуелла
Єдиноріг (сузір'я)
Області H II
Емісійна туманність
Астрономічні об'єкти, відкриті 1871